Санда Фидершег (Загреб, 15. септембар 1928 — Загреб, 28. март 2007) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1949. || Мајка Катина || Махи
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Х-8 || Супруга лијечника Шестана
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу || /
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Пазикућа
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Дама 3
|-
| 1961. || -{Le goût de la violence}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Мејаши || Гретица Скворц
|-
| 1970. || Колиње || Гретица Скворц (као Сандра Фидершег)
|-
| 1976. || Избавитељ || Станарка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Непокорени град || /
|-
| 1983. || Чешаљ  || Ружа Томић
|-
| 1989. || Птице небеске || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2007.
Југословенски глумци
Загрепчани